Colorado kan syfta på:

 Colorado – en delstat i USA 1876–
 Coloradoterritoriet – ett amerikanskt territorium 1861-1876
 Colorado (film, 1940) – en västernfilm från 1940 med Roy Rogers
 Colorado (sång) – en låt som var det holländska bidraget i Eurovision Song Contest 1979, framförd av Xandra
 Coloradopartiet – ett parti i Paraguay
 Coloradopartiet (Uruguay) – ett parti i Uruguay
 Coloradoskalbagge – en art i insektsordningen skalbaggar
 Chevrolet Colorado – en pickupbil tillverkad av General Motors
 University of Colorado Boulder – en skola
Colorado Buffaloes – skollag
 Colorado (musikalbum) - skiva med Neil Young från 2019.

Sport
 Colorado Esporte Clube – ett brasilianskt fotbollslag
 Colorado Rockies – ett basebollag iNational League  i Denver, Colorado, USA
 Sport Club Internacional – en brasiliansk fotbollsklubb (The Red)

Geografi

Brasilien 

 Colorado (kommun i Brasilien, Paraná, lat -22,84, long -51,98), 
 Colorado (ort i Brasilien, Paraná, Colorado), 
 Colorado (kommun i Brasilien, Rio Grande do Sul),

Mexiko 

 Colorado, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, ort, 
 Colorado, Coatzacoalcos, ort, 
 El Colorado, Querétaro Arteaga, ort, El Marqués, 
 Cerro Colorado, Yurécuaro, ort, 
 La Colorada, Guanajuato, ort, 
 Cerrito Colorado, Buenavista, 
 Colorado, Tabasco, ort, Teapa, 
 Coloradofloden – i sydvästra USA och nordvästra Mexiko som passerar Grand Canyon

USA 

 Colorado, delstat, 
 Coloradofloden – i sydvästra USA och nordvästra Mexiko som passerar Grand Canyon 
 Coloradofloden (Texas) – en flod i Texas i USA

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar